Антробус — фамилия:

 Антробус, Джон (1806—1878) — американский игрок в крикет, выступавший за Кембриджский университет.
 Антробус, Джон (1837—1907) — американский художник и скульптор.
 Антробус, Дэйв — американский режиссёр анимационных фильмов.
 Антробус, Чарльз (1933— 2002) — Генерал-губернатор Сент-Винсента и Гренадин в 1996—2002 годах.